Кюхлер (Küchler) — немецкая фамилия.
 Кюхлер, Альберт (1803—1886) — датский художник
 Кюхлер, Альвин (род. 1965) — немецкий кинооператор
 Кюхлер, Георг фон (1881—1968) — немецкий фельдмаршал